De manière générale, un noyau est la partie centrale située au milieu d'un autre objet.

Sciences et techniques

Astronomie, planétologie et sciences de la Terre 
 Un noyau cométaire est la partie solide et centrale d'une comète, populairement appelée « boule de neige sale ».
 Un noyau galactique est la partie centrale d'une galaxie de type spiral ou elliptique (le terme de bulbe est parfois utilisé).
 Un noyau planétaire est la partie centrale approximativement sphérique d'une planète. Exemple : le noyau terrestre.
 Un noyau stellaire, le noyau d'une étoile, est la zone centrale où se produisent les réactions de fusion nucléaire. Exemple : le noyau solaire.

Biologie 
 En anatomie, un noyau est un amas topographiquement organisé de cellules spécifiques.
 En botanique, un noyau est la partie centrale, dure, d'une drupe ou fruit à noyau ; parmi ceux-ci un noyau d'abricot. (Voir aussi la liste de fruits à noyau.)
 En cytologie, un noyau est un organite qui contient la plupart du matériel génétique.

Chimie 
 En chimie organique, un noyau aromatique simple est un composé aromatique qui contient un unique composé cyclique plan conjugué.

Informatique 
 Un noyau (aussi appelé kernel) est la partie fondamentale de certains systèmes d'exploitation. Parmi ceux-ci :
 le noyau Linux ;
 un noyau Windows, par exemple le noyau Windows NT.
 Un noyau bancaire est l'ensemble des composants logiciels d'une banque.
 Un noyau polynomial est une fonction noyau utilisée en apprentissage automatique.
 Un noyau est une matrice utilisée en traitement d'image.

Mathématiques 
 En théorie des catégories, le concept de noyau est un concept général applicable à de nombreuses branches des mathématiques abstraites.
 En algèbre, le noyau d'un morphisme de groupes est un sous-groupe particulier du groupe de départ.
 En analyse fonctionnelle, un noyau est une fonction permettant de définir un opérateur intégral ; parmi ceux-ci :
 un noyau de Fejér ;
 un noyau reproduisant, par exemple un noyau de Bergman.
 En statistiques, un noyau est une fonction de pondération.
 En théorie des jeux, le noyau est l'ensemble des imputations où l'excès des coalitions s'équilibre.
 En trigonométrie, un noyau de Dirichlet est un polynôme trigonométrique.
 Le noyau de la chaleur est une fonction de Green.

Météorologie 
 Un noyau de condensation est une particule sur laquelle la vapeur d'eau se condense.
 Un noyau glacigène est une particule qui favorise la formation de cristal de glace.

Physique 
 Un noyau atomique est la région centrale d'un atome constituée des nucléons ; parmi ceux-ci :
 un noyau exotique est un noyau naturellement absent sur Terre ;
 un noyau à halo est un noyau aux limites de la stabilité nucléaire.

Technologie 
 En électrotechnique, un noyau est la pièce magnétique sur laquelle un fil conducteur est enroulé afin de réaliser une bobine (électricité) ou un transformateur. Exemple : noyau de ferrite.
 En fonderie, un noyau est la partie d'un moule permettant la réalisation des parties creuses d'une pièce.

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 Un noyau est la partie fondamentale du syntagme, entourée de ses satellites.

Culture et société

Architecture 
 Le noyau est la partie centrale d'un escalier à vis.

Gastronomie 
 Le noyau de Poissy est une liqueur.

Littérature et bande dessinée 
 Noyau est le nom de l'illustrateur de bande dessinée Yves Nussbaum.

Musique 
 Noyau Dur est un groupe de hip-hop français fondé en 2000 à Villiers-le-Bel.

Théâtre 
 Le Noyau est une troupede théâtre amateur d'Etterbeek (Belgique), plus que centenaire.

Sécurité nucléaire 
 Le noyau dur est le système assurant les fonctions vitales d'une installation nucléaire en cas de situation extrême.

Travaux publics 
 Dans un barrage en terre ou en enrochements, le noyau est la zone étanche constituée généralement par de l'argile compactée.

Articles connexes 
 En anglais,  est un noyau ou un cœur.
 En latin,  est un noyau.
 En néerlandais ou en allemand,  est un noyau.